Tres, nombre natural entre dos i quatre.
 Tres cubà, instrument musical cubà, derivat de la guitarra.
 any 3
 Tres empresa fabricant d'aixetes
 TrES o Trans-atlantic Exoplanet Survey, utilitza tres telescopis de 4 polzades (10 cm) situats a l'Observatori Lowell, l'Observatori Palomar, i les Illes Canàries per localitzar exoplanetes.